Die Spielerliste Borussia Mönchengladbach umfasst Spieler, die für den Fußballverein Borussia Mönchengladbach Spiele in der Fußball-Bundesliga absolviert haben. Spieler, die nur im DFB-Pokal oder in der 2. Fußball-Bundesliga eingesetzt wurden, finden keine Berücksichtigung.

 Name: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Staatsangehörigkeit: Nennt die Staatsangehörigkeit (engl.: Nationality) des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Staatsangehörigkeiten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre.
 Position: Nennt die Position des Spielers; dabei haben die Abkürzungen die folgende Bedeutung:
 TW: Torwart
 AW: Abwehr
 MF: Mittelfeld
 ST: Angriff
 /N: Nationalspieler für Deutschland
 Anzahl der Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Borussia Mönchengladbach seit dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga absolvierte.
 Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Borussia Mönchengladbach seit dem Aufstieg in der Fußball-Bundesliga erzielte.

Siehe auch 
 Borussia Mönchengladbach/Namen und Zahlen

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz

!
Monchengladbach Borussia
Fussballspieler Monchengladbach Borussia